Fontanellesi – abitanti di Colli di Fontanelle
Fontanellesi – abitanti di Fontanella (Italia)
Fontanellesi – abitanti di Fontanelle (Agrigento)
Fontanellesi – abitanti di Fontanelle (Italia)